Дришти может означать:

 Дришти — деревня в Албании.
 Дришти (йога) — дополнительная техника концентрации внимания, используемая в йоге.